Elizabeth Aldworth (1693-1773) — a "Senhora Maçon" 
Reginald Aldworth Daly (1693-1773) — geólogo canadense

Desambiguações de sobrenomes